Het Nederlands kampioenschap dammen 2010 werd van 9 t/m 17 april 2010 (met 2 rondes op 10 en 14 april) door 12 deelnemers in het bruggebouw van het gemeentehuis van Emmen gespeeld. 
Titelverdediger was Alexander Baljakin. 
De lokale favoriet en het grootste damtalent van Nederland, Roel Boomstra (tijdens het toernooi 17 jaar), verloor in de 6e ronde van Baljakin die daardoor een voorsprong van 2 punten op de rest van het veld nam. 
Hij bleek ongenaakbaar en werd met 17 punten uit 11 partijen, 4 punten meer dan zijn 3 naaste achtervolgers, terecht (voor de 2e keer) Nederlands kampioen. 
Boomstra behaalde uiteindelijk op plusremisesaldo de 2e plaats met 13 punten. 
Met evenveel punten eindigden Dolfing en Meurs op een gedeelde 3e plaats waarna Meurs op 1 mei de barrage won en zich daarmee plaatste voor het NK 2011 in Wapenveld.

Scoretabel

Externe links
 Officiële website
 Scoretabel op Toernooibase

Dammen in 2010
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen
Dammen